Gildo Insfrán – politico argentino
 Eligio Insfrán – ex calciatore paraguaiano
 Eliseo Insfrán – ex calciatore paraguaiano
 Jorge Insfrán – ex calciatore paraguaiano
 José Domingo Insfrán – ex calciatore paraguaiano
 Julio César Romero Insfrán, noto come Romerito – ex calciatore paraguaiano